Mostow ist der Familienname folgender Personen:

 George Mostow (1923–2017), US-amerikanischer Mathematiker
 Jonathan Mostow (* 1961), US-amerikanischer Regisseur und Produzent